Tanis puede referirse a:

 Tanis (Egipto): Una ciudad del antiguo Egipto situada en el brazo oriental del delta del Nilo;  

 Tanis (Mancha): Una comuna del distrito de Avranches Francia; o 

 Tanis Semielfo: Un personaje en el universo ficticio de la saga Dragonlance.

 Tanis: Integrante del grupo mexicano de Ska Panteón Rococó.